Clérico ist der Familienname der folgenden Personen:
 Emmanuel Clérico (* 1969), französischer Autorennfahrer
 Laura Clérico (* 1966), argentinische Juristin und Hochschullehrerin